Roveri ima više značenja:
 Roveri (Ferara)
 Roveri (Trento)
 Roveri (Vičenca)